Pajangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Payangan, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Pajangan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar